Трощенко Валерій Трохимович (* 1929) — вчений у галузі механіки, доктор технічних наук, академік НАН України, директор Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України.
 Трощенко Наталія Володимирівна (1933-1986) — українська та російська режисерка та сценаристка.
 Трощенко Сергій Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища
Прізвища на -енко